Ласло () — угорське чоловіче особове ім'я та прізвище. Походитить від , Владислав.

Ім'я 
Ласло — угорське ім'я, відповідник українського імені Василь.
 Ласло (Владислав) I Святий (1040 — 1095) — король Угорщини з династії Арпадів (1077 — 1095), зарахований до лику святих.
 Ласло II (1131 — 1163) — король Угорщини з династії Арпадів (1162 — 1163).
 Ласло III (1199 — 1205) — король Угорщини з династії Арпадів (1204 — 1205).
 Ласло IV (1262 — 1290) — король Угорщини з династії Арпадів (1272 — 1290).
 Ласло Лисий — угорський князь.

Прізвище 
 Дьюла Ласло (1910 — 1998) — угорський історик, археолог, художник та професор.
 Магдалина Ласло-Куцюк (1928—2010) — румунська літературознавиця-україністка, перекладачка.

Угорські прізвища